Walter Schöler ist der Name folgender Personen:

* Walter Schöler (Pädagoge) (1928–1994), deutsch-österreichischer Pädagoge und Hochschullehrer
 Walter Schöler (Politiker) (* 1947), deutscher Politiker (SPD)